Певзнер — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Певзнер, Ада Александровна (в замужестве Полякова; 1920—2009) — советский химик, профессор.
 Певзнер, Антуан (1884—1962) — русский и французский художник и скульптор.
 
 Певзнер, Вадим (род. 1961) — автор-исполнитель песен.
 Певзнер, Иосиф Максимович (1893—1938) — руководитель партизанского движения на Дальнем Востоке во время Гражданской войны.
 Певзнер, Керен (псевдоним Катерина Врублевская; род. 1961) — израильская писательница и педагог.
 Певзнер, Константин Григорьевич (1924—1994) — советский композитор, дирижёр.
 Певзнер, Лев Григорьевич (псевдоним Белов, 1919—1996) — русский советский писатель, журналист.
 Певзнер, Мануил Исаакович (1872—1952) — советский диетолог и гастроэнтеролог (диеты Певзнера).
 Певзнер, Мария Семёновна (1901—1989) — врач-психиатр, психолог, дефектолог и педагог.
 Певзнер, Менахем-Мендл (род. 1968) — главный раввин Санкт-Петербурга.
 Певзнер, Михаил (Моисей) Исаакович (1918—1970) — советский физик, дважды лауреат Сталинской премии.
 Певзнер, Михаил Наумович (род. 1951) — российский учёный.
 Певзнер, Неемия Беркович (псевдоним Наум Габо, 1890—1977) — русский и американский художник, скульптор, архитектор, теоретик искусства.
 Певзнер, Николаус (1902—1983) — британский историк архитектуры.
 Певзнер, Павел Аркадьевич (род. 1956) — американский учёный в области биоинформатики, вычислительной биологии, системной биологии.
 Певзнер, Сергей Борисович (1924—2016) — советский востоковед-арабист, переводчик.
 Певзнер, Шмуэль Иосеф (1878—1930) — писатель, промышленник, делегат первого Всемирного сионистского конгресса.
 Певзнер, Яков Александрович (Хацкелевич) (1914—2003) — российский экономист и политолог, японовед.